de Duitse naam voor Lanškroun in Tsjechië
 de Duitse naam voor Lanckorona in Polen
 burchtruïnes in: 
Bad Neuenahr-Ahrweiler, Eifel, Rijnland-Palts
 de hierbij horende historische Rijksheerlijkheid Landskron
Oppenheim, Rijn-Hessen, Rijnland-Palts
Neuendorf B, Voor-Pommeren
Leymen, Elzas, Frankrijk
Villach, Karinthië, Oostenrijk
Bruck an der Mur, Stiermarken, Oostenrijk

Zie ook
Landskrona (stad) en Landskrona (gemeente)